Aurahi (Dhanusa)
 Aurahi (Mahottari)
 Aurahi (Saptari)
 Aurahi (Sarlahi)
 Aurahi (Siraha)

Zobacz też